Ти́хоново — деревня в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области России, входит в состав сельского поселения «Посёлок Уршельский».

География 
Расположена на возвышенном правом берегу реки Бужа, тесно связана с соседними деревнями Ягодино и Избищи.

Находится в 17 километрах от посёлка Уршельский и в 26 км от районного центра — города Гусь-Хрустальный.

В деревне две улицы: Центральная и Декабристов. На 2010 в деревне несколько нежилых домов.

История 
Первое упоминание как деревня Арефинская — 1790 год, в это время в деревне было 19 дворов и проживало 149 человек.

В 1859 году было уже 60 дворов и проживало 377 человек.

С середины XIX века деревня являлась центром Ягодинской волости Судогодского уезда.

Согласно «Описанию…» в 1866 года в деревне Арефино была заложена каменная церковь Воскресения Христова. Церковь построили довольно быстро — за три года. С 1869 года уже село Арефино вместе с деревнями: Ягодиной, Избицей, Васильевой и Синцовой выделилось в Арефинский приход. В штате прихода были: священник, дьяк, псаломщик. При церкви была построена земская народная школа смешенного обучения (мальчики и девочки) в которой в 1896 г. обучалось 102 учащихся.
В начале XX в. в храме был оборудован придел Казанской иконы Божией Матери, и в соответствии с этим поменялось храмонаименование: Казанская церковь. С этого же времени село на картах значится как Тихоново. К нему была приписана ещё одна церковь: Иоанна Богослова при Уршельской стекольной фабрике.

По переписи 1897 года в селе Арефино (Тихоново) проживало 662 чел.

В 1978 году насчитывалось около 60 дворов и проживало около 300 человек.

В деревне жил океанолог и академик Виктор Иванович Ильичёв (1932—1994).

Население

Культура, образование 

Восстанавливается сельский Воскресенский храм.

В деревне существует необычный праздник — день демократической культуры и инфраструктуры, или день размежевания 6 августа.

Инфраструктура 

Подведена электроэнергия, проводная линия связи, магистральный газ.

Действует медицинский пункт.

Экономика 
Работает почтовое отделение, продуктовые магазин и лавка.

Действует СПК «Тихоновский», земли вокруг деревни используются под пашню.

К северо-западу от посёлка растёт крупный сосновый бор, на противоположном берегу Бужи — заболоченные луга.

Река Бужа имеет некоторое местное рыболовное значение.

Значительная часть земель окружающих деревню охраняется национальным парком «Мещёра».

Транспорт 
Основная автомобильная дорога с твёрдым покрытием делает доступными Уршельский и Гусь-Хрустальный, а в 6 километрах на юг от деревни находится платформа Тасино железной дороги Москва-Муром.

Деревня является транзитной для населения едущего из Уршельского, Тасинского, Тасинского Бора в Москву и обратно.

В пределах деревни находится деревянный мост через Бужу (полуразвалившийся — пешеходный) и шестикилометровая грунтовка на Ильичёв.

Примечания

Ссылки 
 Фотографии деревни Тихоново

Населённые пункты Гусь-Хрустального района